Булдыгино — название населённых пунктов в России:

 Булдыгино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Булдыгино — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.